Pagot est un patronyme pouvant désigner :
 Didier Pagot (né en 1966), dessinateur de bande dessinée français ;
 François-Narcisse Pagot (1780-1844), architecte français ;
 Pierre Pagot (1902-1988), homme politique français ;
  (1921-2001).

Voir aussi